Mit Member of Parliament (abgekürzt: MP) wird bezeichnet:
 im Englischen allgemein ein Abgeordneter in einem Parlament
 ein Mitglied im House of Commons, dem Unterhaus des Parlaments des Vereinigten Königreichs, siehe Member of Parliament (Vereinigtes Königreich)
 ein Mitglied im australischen Repräsentantenhaus
 ein Mitglied im Abgeordnetenhaus von Gambia, der National Assembly (Gambia)
 ein Mitglied des Unterhauses von Kanada